Krzysztof Parulski – polski prawnik i wojskowy
 Ryszard Parulski – polski szermierz i działacz sportowy